Portugália
Ponta Delgada, város az Azori-szigeteken
Ponta Delgada, falu Madeira szigetének São Vicente járásában